Сатановський — єврейське прізвище. Відомі носії:
 Сатановський Євген Янович — російський сходознавець і економіст, політолог та радіоведучий.
 Сатановський Леонід Мойсейович (1932—2015) — радянський і російський актор театру і кіно, народний артист Російської Федерації (1999).
 Корецький-Сатановський Арсеній — український православний просвітитель, богослов, текстолог, лексикограф, православний монах; один із піонерів української культурної місії в Московії XVII століття.

єврейські прізвища